Scoubidou est une chanson de Sacha Distel sortie en 1959 ;
 un scoubidou est un objet composé de fils à tresser, dont le nom, contemporain à la chanson, en est inspiré ;
 un « scoubidou » est un appareil utilisé par les goémoniers (son nom tenant de l'analogie de sa forme avec l'objet tressé).
 Scoubidou ou Scooby-Doo est un personnage de fiction, héros de la série d'animation homonyme créée en 1969 ;
 Scoubidou ou Scooby-Doo est une série d'animation américaine ;
 Scoubidou ou Scooby-Doo est le nom de la franchise issue de la série précédente ;
 Scoubidou est le nom d'un bonbon gélifié doux de la marque Lutti, mélange de 4 lacets aux goûts fruités (fraise, pomme, tutti frutti, framboise) que l'on peut tresser à la manière d'un scoubidou ;